Rod má více významů:
 rod (příbuzenství) – příbuzenská skupina, jež pochází od společných předků
 rod (biologie) – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů 
 rod (sociologie) – též gender, označení sociálně konstruovaných rozdílů mezi muži a ženami 
 mluvnické rody jsou 2 různé mluvnické kategorie:
jmenný rod (např. v češtině a dalších jazycích mužský, ženský a střední)
 slovesný rod (obvykle – v různých jazycích – činný a trpný)
 rod (filozofie) – též (latinsky) genus, aristotelský filozofický pojem
 rod plochy – topologická vlastnost plochy
 rod algebraické křivky – důležitý invariant v teorii algebraických křivek
 rod nomogramu – vlastnost spojnicového nomogramu
 rod (jednotka) – jednotka délky (5,0292 m) v Angloamerické měrné soustavě
 Rod (mytologie) – slovanský bůh či démon osudu
 Rod (rybník) – rybník v Nadějské soustavě v CHKO Třeboňsko v okrese Jindřichův Hradec
 Rod (přírodní rezervace) – chráněné území v okrese Tábor

Související články 
 Dynastie
 Klan
 Genus (rozcestník)

Externí odkazy